Manuela ist ein weiblicher Vorname, Kurzform von Emanuela (Emanuel, Immanuel).

Herkunft und Bedeutung des Namens 
Der Name Manuela stammt aus dem Hebräischen und ist eine Abwandlung von Immanuel („mit uns ist Gott“ oder „mit uns sei Gott“).

Namenstage 
 1. Januar
 20. März
 26. März
 23. Dezember Emanuela
 24. Dezember Emanuel
 9. Oktober (Emanuela Theresia von Bayern)
 11. Oktober (Hl. Manuela Bibiana)

Bekannte Namensträgerinnen 
 Manuela (Sängerin) (1943–2001), deutsche Schlagersängerin
 Manuela Brandenstein (1957–2004), deutsche Schauspielerin, Drehbuchautorin und Synchronsprecherin
 Manuela Denz (* 1964), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Manuela d’Ávila (* 1981), brasilianische Journalistin und Politikerin
 Manuela Di Centa (* 1963), italienische Skilangläuferin
 Manuela Groß (* 1957), deutsche Eiskunstläuferin
 Manuela Haldner-Schierscher (* um 1972), liechtensteinische Politikerin und Kabarettistin
 Manuela Henkel (* 1974), deutsche Langläuferin
 Manuela Klein (* 1974), deutsche Fernsehmoderatorin und Journalistin
 Manuela Kraller (* 1981), deutsche Sängerin
 Manuela Lopez (* 1972), französische Schauspielerin und Sängerin
 Manuela Mager (* 1962), deutsche Eiskunstläuferin
 Manuela Maleeva (* 1967), bulgarisch-schweizerische Tennisspielerin
 Manuela Marxer (* 1965), liechtensteinische Leichtathletin
 Manuela Mölgg (* 1983), italienische Skirennläuferin
 Manuela Oschmann (* 1965), deutsche Skilangläuferin
 Emanuela Del Re (* 1963), italienische Soziologin und Politikerin
 Manuela Reibold-Rolinger (* 1964), deutsche Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht, Fernsehmoderatorin und Autorin
 Manuela Reimann (* 1968), deutsche Fernsehdarstellerin und Unternehmerin
 Manuela Rousseau (* 1955), deutsche Aufsichtsrätin, Professorin und Buchautorin
 Manuela Ruben (* 1964), deutsche Eiskunstläuferin 
 Manuela Sáenz (1797–1856), südamerikanische Freiheitskämpferin
 Manuela Schwesig (* 1974), deutsche Politikerin (SPD)
 Manuela Uhl (* 1966), deutsche Opernsängerin
 Manuela Wisbeck (* 1983), deutsche Schauspielerin
 Manuela Zinsberger (* 1995), österreichische Fußballtorfrau

Filme und Bühnenwerke 
 Emanuela (Film) war der erste Film einer ganzen Reihe von Erotikfilmen mit der Hauptfigur Emmanuelle.
 Emanuela (Lied) ist ein Lied der deutschen Hip-Hop-Band Fettes Brot.
 Geliebte Manuela ist eine Operette in fünf Bildern von Fred Raymond (Musik) sowie Just Scheu und Ernst Nebhut (Libretto).

Geografisches 
 Manuela-See, Zentralafrikanischer Republik
Weiblicher Vorname
Theophorer Personenname